Жан-Филипп Жаворски (; род. в 1969 год)— французский писатель фэнтези и автор нескольких образовательных ролевых игр.

Биография 
Жан-Филипп Жаворски получил филологическое образование на факультете «Современные языки и литература» во французском гуманитарном университете «Нанси  II» в Лотарингии. В настоящее время он работает учителем французского языка в лицее Нотр-Дам Сан-Сигизбер в Нанси.

Интерес к фэнтези пришёл к автору ещё в детстве через мифы и произведения Джона Рональда Руэла Толкина, которыми он сильно восхищался. «Отец» современной фентези-литературы, как его называют, произвёл на Жаворски сильное впечатление, и он впоследствии не раз будет обращаться к Толкину в своих работах. В интервью, данном литературному интернет-порталу «Психовизьон», посвящённому литературе в жанре фэнтези, фантастике и научной фантастике, Жан-Филипп Жаворски так описывает свой интерес к фэнтези: «Читая «Властелина колец», я открыл для себя то, что Толкин называл волшебством, то есть создание «вторичного мира», в который могут проникнуть, как автор, так и читатель. […] К слову сказать, я вижу фэнтези, как переходное пространство между историей, мифом и коллективным бессознательным. Пусть даже фэнтези не является картиной, с точностью отображающей общество и историю, оно, тем не менее, может выразить антропологическую действительность. И это одно из направлений моей работы, которому я пытаюсь следовать в этом жанре. Однако, фэнтези для меня – это, прежде всего, увлекательное поле игры».

Сочинения 
В 2007 году он публикует свой первый сборник рассказов – «Жануа Вера» (), появившийся в издательстве «Мутон электрик»  и привлёкший внимание критиков. Книга вышла ограниченным тиражом и разошлась за три года. Впоследствии, она несколько раз была перепечатана различными издательствами фантастической литературы. Этот сборник получил премию сайта «Кафар космик» в 2008 году. В 2009 году автор издаёт свой первый роман – «Выиграть войну» («Gagner la guerre»), получивший премию «Имажиналий» того же года в номинации «лучший французский роман» и впоследствии принёсший ему известность и ставший бестселлером.  Действие этих произведений происходит в «Старом Королевстве», фантастическом мире, вдохновлённом романами «плаща и шпаги» и историческими романами эпохи итальянского Возрождения.

Вот что говорит Жан-Филипп Жаворски о своём творчестве до написания романа «Всё равно не умер»: «Что касается моей литературной деятельности, я сказал бы, что я би-полярен. Я получил классическое литературное образование и, ещё будучи подростком, заинтересовался ролевыми играми. Я всегда писал сценарии к ролевым играм, и, конечно же, я начал с них. Только после этого я начал публиковать художественные произведения, однако, на самом деле, я всегда руководствовался этими двумя видами деятельности. […] В событиях, описываемых в «Жануа Вера», и позднее в «Выиграть войну» я, прежде всего, описывал игру. Я создал этот мир для моих игроков, и чтобы они могли в нём ориентироваться, я придумал ряд узнаваемых для них понятий – город, феодальную провинцию, республику итальянского типа, варварские просторы по образу шотландских «хайлендс» или территорий Священной Германской Империи средних веков» .
На данный момент Жаворски является автором около десятка рассказов, посвящённых «Старому королевству», среди которых, например, «Третья ипостась» («La Troisième Hypostase»,  изд. «Мнемос» , 2010 г.), «Опустошение» («Désolation», изд. «Мнемос», 2011 г.), «Чувство стали» («Le sentiment de fer», изд. «Элиос» , 2015 г.) и др. Однако, кроме «Старого королевства», внимание автора также привлекали, к примеру, Древняя Греция или Средневековая Европа в таких рассказах, как «Те, кто держится тени» («Celles qui marchent dans l’ombre», изд. «Л'Оксимор» , 2004 г.), «Приквел» («Préquelle», изд. «АктюСФ» , 2009 г.) или «Кеннингар» («Kenningar», изд. «Фолио СФ» , 2010 г.)  .

Ролевые игры 
Карьера автора начинается с создания ролевых игр. В 2000 году он выпускает любительскую ролевую игру – «Третичный век» («Tiers Age»), переносящую игроков в мир «Властелина колец» Толкиена, а в 2005-м – историческую ролевую игру «Те деум за резню» («Te Deum pour un massacre »), действие которой происходит во Франции во времена гугенотских войн XVI века. Он также пишет сценарии к двум другим ролевым играм «Голодный, как волк» («Faim de loup», 2003) и «Париж осаждённый (1562)» («1562 : Paris assiégé », 2006), сотрудничая с французским журналом «Казус белли» .
Продолжая сотрудничество с различными литературными газетами и журналами, Жаворски пишет нескольких критических статей на тему фэнтези и научной фантастики, таких как,
например,  «Властелин колец: искушение зла» для журнала «Казуз белли» (номер 18, часть 2, 2003 год), «Властелин колец: мифопоэтический роман» для журнала «Бифрост»  (номер 76, 2014 год) или «Игровое начало и научная фантастика» для журнала «Йеллоу сабмарин»  (номер 134, 2009 год).

Примечания 

Писатели фэнтези Франции